Die Pfingstorgel ist der Titel von:
 einem Hörspiel und einem Theaterstück von Alois Johannes Lippl sowie zwei Verfilmungen dieses Stücks:
 Die Pfingstorgel (1938), deutscher Spielfilm (Regie: Franz Seitz senior)
 Die Pfingstorgel (1965), deutscher Fernsehfilm (Regie: Kurt Wilhelm)